Copa Libertadores 2022 var den 63:e säsongen av Copa Libertadores. I turneringen deltar lag från de tio medlemsländerna av Conmebol. Den 25 november 2021 meddelade Concacaf att man skrotar bortamålsregeln i alla Concacaf-tävlingar. Turneringen vanns av Flamengo som i finalen besegrade Athletico Paranaense med 1–0.

Kvalspel

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Gruppspel

Kvalificerade lag

  Alianza Lima
  Always Ready
  América Mineiro
  Athletico Paranaense
  Atlético Mineiro
  Boca Juniors
  Caracas
  Cerro Porteño
  Colo-Colo
  Colón
  Corinthians
  Deportes Tolima
  Deportivo Cali
  Deportivo Táchira
  Emelec
  Estudiantes
  Flamengo
  Fortaleza
 
 
  Libertad
  Nacional
  Olimpia
  Palmeiras
  Peñarol
  Red Bull Bragantino
  River Plate
  Sporting Cristal
  Talleres
  The Strongest
  Universidad Católica
  Vélez Sarsfield

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Sudamericana 2022

Källor
 Conmebol.com

Noter

 
2022 i Sydamerika